Het woord "megilla" komt uit het Hebreeuws (מגילה), en betekent rol. 

Thora
 de rol van Esther, die op het joodse feest Poeriem wordt voorgedragen
 een van de vijf megillot, een verzameling geschriften uit het derde deel van de Tenach.
 een ander boek uit de Tenach
Megillat Antiochus, de rol van Antiochus

Rabbijnse literatuur
Traktaat Megilla, een traktaat uit de Misjna en de Talmoed
Megillat Ta'anit, een lijst opgesteld door de tannaiem bevattende joodse feestdagen
In talmoedisch jargon, elke rol.